EFDA steht für: 
European Fusion Development Agreement
European Formula Drivers Association

Abkürzung